Aliaksandr Viktaravitch Koulakow - en biélorusse :  - ou Aleksandr Vitorovitch Koulakov - en  et en  - (né le  à Minsk en République socialiste soviétique de Biélorussie) est un joueur professionnel biélorusse de hockey sur glace. Il évolue au poste d'attaquant.

Biographie

Carrière en club 
Il commence sa carrière en 2001 avec le HK Iounost Minsk dans la Ligue d'Europe de l'Est. Il remporte l'Ekstraliga 2002 et la Coupe de Biélorussie 2002 avec le Keramin Minsk. Il ajoute à son palmarès la Coupe nationale en 2005 et 2006, le championnat 2007 et la Coupe Spengler 2009 avec le Dinamo Minsk.

Carrière internationale 
Il représente l'équipe de Biélorussie au niveau international. Il participe aux sélections jeunes. Il prend part à plusieurs éditions des championnats du monde senior à partir de 2007. En , il est sélectionné pour les Jeux olympiques de Vancouver.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2000-2001|| HK Iounost Minsk|| LEEH || || || || || || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2001-2002|| Keramin Minsk || LEEH || 25|| 4|| 5|| 9|| 10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2001-2002 || Keramin Minsk ||Ekstraliga|| 17|| 2|| 1|| 3|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2002-2003|| HK Vitebsk || LEEH || 28|| 3|| 4|| 7|| 18|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2002-2003 || HK Vitebsk || Ekstraliga ||39 ||4 ||6 ||10 || 28||-|| -|| -|| -|| -
|-
| rowspan=3|2003-2004 || Dinamo Minsk || Ekstraliga || 20|| 3|| 4|| 7|| 4|| 4|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| Junior Minsk || Ekstraliga || 6|| 0|| 1|| 1|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| HK Iounost Minsk || Ekstraliga || 8|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| rowspan=2|2004-2005 || Keramin Minsk || Ekstraliga || 41|| 12|| 8|| 20|| 28|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Khimik-SKA Novapolatsk || Ekstraliga || 1|| 1|| 1|| 2|| 0|| 3|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2005-2006 || Dinamo Minsk || Ekstraliga || 64|| 13|| 13|| 26|| 38|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| rowspan=2|2006-2007 || Dinamo Minsk || Ekstraliga || 49|| 11|| 13|| 24|| 32|| 11|| 4|| 5|| 9|| 8
|-
| Dinamo Minsk 2 || Biélorussie 2 || 2|| 2|| 2|| 4|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2007-2008 || Dinamo Minsk || Ekstraliga || 53|| 15|| 28|| 43|| 68|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2008-2009|| Dinamo Minsk || KHL|| 37|| 6|| 10|| 16|| 12|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2009-2010|| Dinamo Minsk|| KHL|| 40|| 5|| 5|| 10|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2009-2010 || HK Chahtsyor Salihorsk || Ekstraliga || 10|| 5|| 5|| 10|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2010-2011|| Dinamo Minsk|| KHL|| 53|| 9|| 12|| 21|| 22|| 7|| 1|| 4|| 5|| 4
|-
| 2011-2012 || Dinamo Minsk || KHL || 52|| 8|| 10|| 18|| 24|| 3|| 0|| 1|| 1|| 25
|-
| 2012-2013 || Dinamo Minsk || KHL || 50|| 8|| 3|| 11|| 28|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014|| Torpedo Nijni Novgorod || KHL || 16|| 0|| 1|| 1|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015 || Dinamo Minsk || KHL || 56|| 7|| 9|| 16|| 16|| 5|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2015-2016|| Dinamo Minsk || KHL|| 7 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017|| Dinamo Minsk || KHL|| 46 || 5 || 9 || 14 || 20 || 5 || 0 || 1 || 1 || 4
|-
| 2017-2018|| Dinamo Minsk || KHL|| 35 || 3 || 3 || 6 || 8 || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || HK Chahtsyor Salihorsk || Ekstraliga ||14 ||2 ||7 ||9 || 12||7 || 3|| 5|| 8|| 16
|-
| 2018-2019 || HK Iounost Minsk || Ekstraliga ||49 ||5 ||33 ||38 || 8||11 || 2|| 7|| 9|| 25
|-
| 2019-2020 || HK Iounost Minsk || Ekstraliga ||54 ||2 ||18 ||20 || 4||11 || 1|| 2|| 3|| 10
|-
| 2020-2021 || Podhale Nowy Targ || PHL ||2 ||0 ||0 ||0 || 2|| 4|| 0|| 3|| 3|| 4

Références 

Naissance en mai 1983
Joueur international biélorusse de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2010
Joueur du HK Dinamo Minsk
Joueur du Torpedo Nijni Novgorod